El término Treinta y tres puede referirse a:

 El número natural 33.
 El año 33.
 33 (1998), Álbum de Southpacific.
 33 (2003),  Álbum de Luis Miguel.
 Treinta y Tres, uno de los 19 departamentos de Uruguay.
 Treinta y Tres, la capital del departamento homónimo de Uruguay.
 Treinta y Tres Orientales, el grupo de personas que en 1825 emprendieron una insurrección armada para lograr la independencia del Uruguay.
 Bandera de los Treinta y Tres, uno de los símbolos patrios de Uruguay.
 La Virgen de los Treinta y Tres, santa patrona del Uruguay.
 33 Orientales, buque de pasajeros conocido por ser una prisión de la última dictadura cívico-militar argentina.
 Treinta y tres, canción de Gatillazo incluida en su álbum de 2011 Sangre y mierda.